А́йос-Нико́лаос () — община (дим) в Греции, на востоке Крита. Входит в периферийную единицу Ласитион в периферии Крит. С 2011 года по программе Калликратиса к общине Айос-Николаос присоединились община Неаполис и сообщество Врахасион. Население общины  жителя по переписи 2011 года. Площадь 511,694 квадратного километра. Плотность 52,91 человека на квадратный километр. Административный центр — Айос-Николаос. Исторический центр — Неаполис. Димархом на местных выборах 2014 года избран Андониос Зервос ().

Община создана в 1924 году. С 2000 года согласно  в общину Айос-Николаос объединились общины Врухас, Зения, , Крица, Крустас, Лимне, Лумас, Меса-Лакония, Прина, Скиньяс, Эксо-Лакония, Эксо-Потами и Элунда.

Административное деление 

Община (дим) Айос-Николаос делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Крита